José de Araújo Oliveira (Recife, 1923 – Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2003), conhecido pelo pseudônimo Zé Bodega, foi um saxofonista brasileiro. Irmão do maestro Severino Araújo (1917–2012).

Ligações externas 
 Zé da Bodega - O maior saxofonista brasileiro
 Zé da Bodega no Músicos do Brasil: Uma Enciclopédia Instrumental

Naturais do Recife
Saxofonistas de Pernambuco